Consolat (òrgan municipal): òrgan municipal dels segles XIII al XVIII

 Consolat francès, etapa de la història de França (1799-1804)
 Consolat, oficina on exerceix el cònsol (diplomàcia)
 Consolat (Marsella), barri de Marsella